Rejon primorski (obwód archangielski)
 Rejon primorski (obwód zaporoski)